My Oh My si può riferire a:
 My Oh My – un singolo degli Slade del 1983
 My Oh My – un singolo degli Aqua del 1997
 My Oh My – un singolo dei Wreckers del 2006
 My Oh My – un singolo di Camila Cabello del 2020
 My Oh My – un brano musicale di David Gray contenuto nell'album White Ladder
 My Oh My – un brano musicale di Macklemore & Ryan Lewis contenuto nell'album The Heist
 My Oh My – un brano musicale delle Girls' Generation contenuto nell'album Love & Peace
 My Oh My – un brano musicale di Leonard Cohen contenuto nell'album Popular Problems
 My Oh My – un brano musicale dei Punch Brothers contenuto nell'album The Phosphorescent Blues

Pagine correlate 
 Oh My My